Мисайлово — деревня в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Находится примерно в 6 км к востоку от центра города Видное. В 2 км к западу от деревни проходит Каширское шоссе. С запада на восток деревню пересекает Володарское шоссе. Ближайшие населённые пункты — сёла Молоково и Остров.

К югу от старой частной застройки Мисайлово расположены многоэтажный жилой комплекс микрорайон Пригород Лесное и микрорайон Вудлэнд.

История 
В XIX веке деревня Мисайлово входила в состав Островской волости Подольского уезда.

В 2015 году в Мисайлове началось строительство крупного жилого комплекса Пригород Лесное (первый этап сдан в 2018 году).

До 2006 года деревня входила в Молоковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления включалась в Молоковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

В 1899 году в деревне проживало 705 человек.

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 344 человека (155 мужчин и 189 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 346 человек. Согласно Всероссийской переписи, в 2010 году в деревне проживало 69 человек. В настоящее время население значительно возросло в связи с заселением многоквартирных домов ЖК Пригород Лесное.

Инфраструктура 
 Улицы: Первомайская (Володарское шоссе), Пригородное шоссе, Молодёжный бульвар, Литературный бульвар (последние три — ЖК Пригород Лесное) и др.
 Несколько детских садов (ЖК Пригород Лесное).
 Общеобразовательная школа:  МБОУ Мисайловская средняя общеобразовательная школа №1 (ЖК Пригород Лесное).

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа